Gasimov (en azéri : Qasımov ; en russe : Гасымов) est un patronyme dérivé du prénom Gasim/Qasım, et notamment porté par :

Classement par ordre alphabétique du prénom
  (né en 1957), chanteur et musicien azerbaïdjanais ;
 Eldar Gasimov (né en 1989), chanteur azerbaïdjanais ;
 Elmar Gasimov (né en 1990), judoka azerbaïdjanais ;
 Imran Gasimov (1918-1981), dramaturge et scénariste azerbaïdjanais ;
  (1939–2008), mathématicien azerbaïdjanais ;
 Mirbachir Gasimov (1879-1949), homme d'État de la RSS d'Azerbaïdjan ;
  (né en 1981), judoka paralympique azerbaïdjanais ;
  (né en 1979), judoka russo-azerbaïdjanais ;
 Talat Gasimov (1933-2013), chanteur azéri ;
  (né en 1973), sprinter azerbaïdjanais ;
  (né en 1938), homme politique et diplomate azerbaïdjanais ;
 Vali Gasimov (né en 1968), footballeur soviétique puis azerbaïdjanais.

Gasimova ou Qasimova, féminin du patronyme, notamment porté par :
 Fidan Qasimova (née en 1947), Cantatrice azerbaïdjanaise ;
 Khuraman Gasimova (née en 1951),chanteuse d'opéra et actrice azerbaïdjanaise, sœur de la précédente ;
 Kifayat Gasimova (née en 1983), judokate azerbaïdjanaise ;
 Natavan Gasimova (née en 1985), joueuse de volley-ball azérie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri